Le sigle CLER désigne :
 le comité de liaison énergies renouvelables devenu CLER, Réseau pour la transition énergétique ;
 l’association CLER Amour et Famille.